Les différentes graphies Pajic,  Pajić ou Pajič peuvent se référer à :

Patronymie 
 Miroslav Pajic, dit Miro, DJ allemand, producteur de musiques électroniques techno hardcore et gabber.
 Murajica Pajič (né en 1961), joueur slovène de hockey sur glace, frère de Boris et père de Rok.
 Nancy Wilson-Pajic (née en 1941), photographe américaine.
 Rok Pajič (né en 1985), joueur professionnel de hockey sur glace slovène, fils de Murajica.

Toponymie 
 Pajić Polje, village de Bosnie-Herzégovine.

Paronymie 
 Voir aussi Pajići, autre village de Bosnie-Herzégovine.

Homonymie de patronyme